

Нестерово — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Нестерово — село, Бердюзький район, Тюменська область
 Нестерово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

Див. також 
 Нестерове